Isabel Peterhans (1986-), une dessinatrice et graphiste suisse
 Josef Peterhans (1882-1960), acteur allemand
 , une joueuse suisse de curling
 Walter Peterhans (1897-1960), photographe allemand